„Ekun” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez dwa okręty Nigeryjskiej Marynarki Wojennej:
 „Ekun” (w służbie 1967–1975) – okręt patrolowy projektu 199, eks jednostka radziecka
 „Ekun”  (w służbie od 1982 r.) – kuter rakietowy typu La Combattante IIIB

Pochodzi od tygrysa w jednym z dominujących w Nigerii języków.